

Personnalités 

 Akira Miyoshi (1933-2013), compositeur japonais ;
 Erika Miyoshi (née en 1984), chanteuse et idole japonaise ;
 Hideaki Miyoshi (né en 1960), pilote de rallyes japonais ;
 Kōji Miyoshi (né en 1997), footballeur international japonais ;
 Kōzō Miyoshi (né en 1947), photographe japonais ;
 Miyoshi Kiyotsura (847-918), lettré et homme d'État japonais ;
 Miyoshi Nagayoshi (1522-1564), samouraï et daimyo chef du clan Miyoshi ;
 Miyoshi Yoshikata (1527-1562), samouraï, second fils de Miyoshi Motonaga ;
 Miyoshi Yoshitsugu (1549-1573), samouraï, fils adopté de Miyoshi Motonaga ;
 Naho Miyoshi (née en 1993), joueuse japonaise de basket-ball ;
 Tatsuji Miyoshi (1900-1964), poète, critique littéraire et éditeur littéraire japonais de l'ère Shōwa ;
 Yasunori Miyoshi (1909-1995), zoologiste, ichtyologiste et myriapodologiste japonais.

Miyoshi est un prénom notamment porté par :
 Miyoshi Umeki (1929-2007), actrice et chanteuse américaine.

Toponymes

Miyoshi, ville de la préfecture d'Aichi ;
 Miyoshi, ville de la préfecture de Hiroshima ;
 Miyoshi, bourg de la préfecture de Saitama ;
 Miyoshi, ville de la préfecture de Tokushima.

Voir aussi 
 Clan Miyoshi, une famille japonaise
 District de Miyoshi dans la préfecture de Tokushima
 Rumiko Tani alias Chinatsu Miyoshi, chanteuse asiatique

Homonymie de toponyme